Партиза́нское — название населённых пунктов.

Россия 
 Партизанское — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Партизанское — село в Навлинском районе Брянской области.
 Партизанское — село в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Партизанское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Партизанское — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Партизанское — село в Партизанском районе Красноярского края.
 Партизанское — исчезнувшее село в Красноармейском районе Саратовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Партизанское — село в Симферопольском районе.
 Партизанское — посёлок в городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Украина 
 Партизанское — посёлок в Бершадском районе Винницкой области.
 Партизанское — село в Ковельском районе Волынской области.
 Партизанское — село в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Партизанское — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Партизанское — село в Витовском районе Николаевской области.
 Партизанское — село в Дубровицком районе Ровненской области.
 Партизанское — посёлок в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Партизанское водохранилище
 Партизанское сельское поселение
 Партизанская
 Партизанский